Ziyang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ziyang Xian (härad i Kina), Shaanxi, 
 Yanjiang Qu, härad, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar